Burschel ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Burschel (* 1962), deutscher Umweltökonom und Autor